Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 1940 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa e os topônimos da época.

Populacao
1940